Гвадалупе Маинеро има више значења:

 Гвадалупе Маинеро (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе Маинеро (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику